Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті з рахунком 6–3, 5–7, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Кара Блек (1-ше коло)
 n/a

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 IGA U.S. Indoor Championships 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001